Кристи́на Шёнбе́хлер (; ) — швейцарская кёрлингистка.

Играла на позиции второго.

Достижения 
 : золото (2001).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу